Poyales del Hoyo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Poyales del Hoyo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Poyales del Hoyo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar